Havilá é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como um dos filhos de Joctã da descendência de Sem (Gênesis 10.29) associado ao Haico armênio. 

Na descrição do Jardim do Éden, o nome Havilá é mencionado como um dos locais rodeados pelo rio Pisom onde haveria ouro e pedra preciosa.

E saía um rio do Éden para regar o jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro braços, O nome do primeiro é Pisom; este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom; ali há o bdélio e a pedra sardônica. (Gênesis 2:10-12)

De acordo com Gênesis, há um outro personagem bíblico da linhagem camita com o mesmo nome de Havilá, o qual seria o segundo filho de Cuxe. Entretanto, acredita-se que a terra de Havilá que consta na descrição do Éden deveria referir-se ao Havilá descendente de Sem. Isto porque enquanto Cam teria sido o pai dos cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amoritas, Sem teria dado origem aos hebreus, caldeus, assírios, persas e sírios já que Havilá localizava-se na Armênia ou na Mesopotâmia

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Bíblia